Dessouki ist der Familienname folgender Personen:

 Ali El Deen Hilal Dessouki (* 1950), ägyptischer Politiker
 Fares Dessouki (* 1994), ägyptischer Squashspieler